Грива — довге волосся, що покриває шию і спину деяких ссавців
 Грива — алегорична назва волосся у побуті
 Грива — довгасте підвищення; гірське пасмо
 Грива — смуга трави, хлібних рослин, що залишається нескошеною

 Грива Матвій (роки народження і смерті невідомі) — запорізький козак, один з керівників гайдамацького руху в 30-х роках 18 століття
 Грива Максим (справжнє прізвище Загривний; 1893—1931) — український поет, сатирик

Грива — місцевість міста Даугавпілс

Грива — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Грива — присілок, Козельський район, Калузька область

Грива — колишнє село, Камінь-Каширський район, Волинська область

Див. також 
 Гривка (значення)

Примітки